Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicki wyznania augsburskiego – określenie Kościoła luterańskiego odwołującego się w swej nazwie do Wyznania augsburskiego.

Obecne przykłady 
 w Austrii
 Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Austrii (Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Österreich)
 w Czechach
 Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania (Slezská církev evangelická augsburského vyznání)
 Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (Luterská evangelická církev a. v. v České republice)
 Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (Evangelická církev augsburského vyznání v České republice)
 we Francji
 Kościół Protestancki Wyznania Augsburskiego Alzacji i Lotaryngii (Église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine)
 w Polsce
 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 w Rumunii
 Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Rumunii (Biserica Evanghelica de Confesiune Augustană din Romania)
 w Serbii
 Słowacki Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Serbii (Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku)
 na Słowacji
 Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania na Słowacji (Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku)
 w Słowenii
 Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Słowenii (Evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi v Sloveniji)

Dawne przykłady 
 Austro-Węgry (Przedlitawia)
 Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Królestwach i Krajach w austriackiej Radzie Państwa Reprezentowanych
 II Rzeczpospolita
 Kościół Ewangelicki Augsburskiego i Helweckiego Wyznania na terenie Małopolski Wschodniej i Bukowiny
 w Rumunii
 Synodalno-Prezbiteriański Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Rumunii

Luteranizm